Daspletosaurini — клада тероподовых динозавров из подсемейства тираннозаврин.

Описание 

В статье 2020 года при описании нового вида тираннозаврин Thanatotheristes degrootorum группа палеонтологов под руководством Джареда Вориса ввела в систематику новый таксон Daspletosaurini. Авторы описания определили группу как « кладу, которая содержит все таксоны, наиболее близкие к Daspletosaurus torosus, чем к Albertosaurus sarcophagus, Alioramus remotus, Teratophoneus curriei или Tyrannosaurus rex».

Ворис с соавторами назвали диагностические черты группы:
 наличие очень грубой подкожной поверхности верхней челюсти в районе предглазничной ямки;
 суженная ветвь верхней челюсти;
 предлобная кость, широкая при взгляде сзади, и сильно дорсомедиально изогнутая при взгляде спереди; 
 подбородок, расположенный вентрально либо по отношению к третьей зубной лунке, либо к третьей межзубной пластинке.

Помимо этого, Daspletosaurini отличаются от всех прочих взрослых и подростковых особей тираннозаврин (кроме представителей трибы Alioramini) наличием не менее 14 зубов в каждой ветви верхней челюсти.

В состав группы авторы описания включили ,  и .

Существование этой клады показывает, что имела место географическая обособленность клад тираннозаврид, причём группа литронакс + тератофоней вместе с бистахиэверсором жили на юге Ларамидии, а альбертозаврины и Daspletosaurini занимали территории современной Канады и севера США. Открытие Thanatotheristes демонстрирует, что филогенетически тираннозавриды образовывали клады, состоящие из нескольких родов, а не однородные ветви, как считалось прежде.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, проведённого группой учёных под руководством Джареда Вориса:

Анализ Элиаса Уоршоу и Денвера Фаулера восстановил род Daspletosaurus как парафилетический (Thanatotheristes был исключён из набора данных по причине фрагментарности материала). Исследователи воздержались от выделения видов дасплетозавра в самостоятельные монофилетические роды, хотя и не исключили возможность такой ревизии в будущем.

Примечания 

Тираннозавриды
Динозавры мелового периода